Орбан — многозначный термин:

Фамилия 
 Орбан, Арпад (1938—2008) — венгерский футболист. Олимпийский чемпион.
 Орбан, Виктор (род. 1963) — 4-й премьер-министр Венгерской Республики.
 Орбан, Вилли (род. 1992) — венгерский и немецкий футболист.
 Орбан, Гашпар (род. 1992) — венгерский футболист, религиозный деятель и военный.
 Орбан, Йожеф (род. 1958) — венгерский борец вольного стиля.
 Орбан, Курт (1916—2006) — американский хоккеист на траве.
 Орбан, Ласло (1949—2009) — венгерский боксёр, чемпион Европы.
 Орбан, Леонард (род. 1961) — румынский политик и экономист. 
 Орбан, Лукас (род. 1989) — аргентинский футболист.
 Орбан, Людовик (род. 1963) — румынский политик. Исполняющий обязанности премьер-министра Румынии.
 Орбан, Реми (1880—1951) — бельгийский гребец.

Другие значения 
 Орбан — коммуна во Франции, департамент Тарн.

См. также 
 Урбан